Le TAI TF-X est un projet d'avion de chasse de  génération construit par la Turquie.

Histoire 
Ce projet en lancé le .

Trois versions préliminaires ont été conçues en partenariat avec Saab Saab à partir de 2013. L'appareil doit présenter une faible signature radar, disposer d'une soute interne, avoir un radar à antenne active et voler en coopération avec le drone TAI Anka.

Un contrat pour le développement de l'avionique est signé avec BAE Systems en  mais les négociations n'ont pas abouti. 

Il devait s'agir d'un avion de soutien et chasseur-intercepteur multirôle de supériorité aérienne qui viendrait compléter les lacunes du F-35 Lightning II censé être alors livré à 116 unités à partir de 2023. Les États-Unis ont en 2019 annulé la livraison de ces appareils. 

Après une première proposition russe en 2018, le , le directeur du Service fédéral russe pour la coopération militaro-technique [FSVTS], Dmitri Chougaïev, indique que Moscou propose à Ankara de fournir les moteurs, l’avionique, les systèmes embarqués et la cellule du futur avion de combat turc.

En 2020, il est désormais question d’assembler en Turquie, sous licence, des moteurs General Electric F110. La production des moteurs serait réalisée localement, la ligne industrielle produisant déjà une variante sans postcombustion. Toutefois, l'accord du Congrès américain paraît peu probable.

Ses promoteurs parlent de plus de 250 exemplaires construits au total.

Aéronefs comparables 
Lockheed Martin F-35 Lightning II
HAL Medium Combat Aircraft
Korea Aerospace Industries KF-X
Mikoyan LMFS
Mitsubishi X-2
Shenyang FC-31
Soukhoï Su-57

Notes et références

Voir aussi 
TF-X sur le site du constructeur :  TF ou  MİLLİ MUHARİP UÇAK

Avion de chasse
Avion à venir
Avion militaire turc
Avion militaire du XXIe siècle
Projet militaire